Triebel kan syfta på:

 Triebel (auktor) – auktorsförkortning  för flera personer
 Jördis Triebel (1977–), en tysk skådespelare
 Triebel/Vogtl. – kommun, Sachsen, Tyskland